

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Pétrel de Zino (Pterodroma madeira), ainsi nommé en l'honneur de l'ornithologue portugais Paul Alexander Zino, est une espèce d'oiseaux de mer de la famille des Procellariidae, endémique de l'île de Madère.

Physique 
 En physique des particules, le zino est le partenaire supersymétrique du boson Z, un jaugino encore hypothétique en 2022.

Anthroponyme

Prénom 
Zino est un prénom, notamment porté par :
 Zino Davidoff (1906-1994), une personnalité de l'industrie du tabac ;
 Zino Francescatti (1902-1991), un violoniste français ;
 Zino Tchikanos (1974-), un chanteur, compositeur et interprète algérien de raï ;
 Zino Zini (1868-1937), un philosophe, historien et écrivain italien.

Patronyme 

 John Zino, un chanteur de reggae de Côte d'Ivoire ;
 Paul Alexander Zino (1916-2004), un ornithologue portugais.
 La famille Zino, entretemps éteinte, nobles de Venise depuis 1718.

Particule prédite par la théorie de la supersymétrie